Spojení písmen F a H může mít různé významy:

FH 

 Fimleikafélag Hafnarfjarðar – islandský fotbalový klub
 IATA kód Futura International Airways
 Volvo FH

fH 
 °fH – stupeň francouzské tvrdosti vody
 fH – femtohenry